EDHB steht für:
 Bahnhof Duisburg-Hamborn (DS100-Code)
 Flugplatz Grube (ICAO-Code), Sonderlandeplatz von Grube (Holstein), Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein

Abkürzung